Канделеда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро. Занимает площадь 215,52 км². Население — 5221 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 101 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Portal de Candeleda en Internet.
 Fincas MG — Agencia Inmobiliaria en Candeleda, especialistas en Fincas Rústicas
 Campo de Golf de Candeleda.

Муниципалитеты Авилы